Мужская национальная сборная Германии по кёрлингу — представляет Германию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Германии (ФКГ).

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира 
{| class="standard collapsible" width=70%
|-
! width=23%|Год
! width=19%|Игры
! width=19%|Победы
! width=19%|Поражения
! width=19%|Место
|- align="center"
| 1967
| 7 || 1 || 6 || 7-е
|- align="center"
| 1968
| 7 || 0 || 7 || 8-е
|- align="center"
| 1969
| 7 || 2 || 5 || 6-е
|- align="center"
| 1970
| 7 || 1 || 6 || 6-е
|- align="center"
| 1971
| 7 || 2 || 5 || 6-е
|- align="center" bgcolor=#CFAA88
| 1972
| 8 || 4 || 4 || 3-е
|- align="center"
| 1973
| 9 || 2 || 7 || 8-е
|- align="center"
| 1974
| 9 || 4 || 5 || 5-е
|- align="center"
| 1975
| 9 || 4 || 5 || 7-е
|- align="center"
| 1976
| 9 || 3 || 6 || 8-е
|- align="center"
| 1977
| 9 || 2 || 7 || 8-е
|- align="center"
| 1978
| 9 || 4 || 5 || 6-е
|- align="center"
| 1979
| 12 || 7 || 5 || 4-е
|- align="center"
| 1980
| 9 || 4 || 5 || 6-е
|- align="center"
| 1981
| 9 || 2 || 7 || 9-е
|- align="center" |- bgcolor=#CFAA88
| 1982
| 10 || 5 || 5 || 3-е
|- align="center" bgcolor=silver
| 1983
| 12 || 8 || 4 || 2-е
|- align="center"
| 1984
| 9 || 6 || 3 || 5-е
|- align="center"
| 1985
| 9 || 4 || 5 || 9-е
|- align="center"
| 1986
| 9 || 2 || 7 || 9-е
|- align="center" |- bgcolor=silver
| 1987
| 12 || 7 || 5 || 2-е
|- align="center"
| 1988
| 9 || 3 || 6 || 6-е
|- align="center"
| 1989
| 9 || 3 || 6 || 8-е
|- align="center"
| 1990
| 9 || 0 || 9 || 10-е
|- align="center"
| 1991
| 9 || 3 || 6 || 7-е
|- align="center"
| 1992
| 9 || 2 || 7 || 9-е
|- align="center"
| 1993
| 9 || 3 || 6 || 9-е
|- align="center" bgcolor=#CFAA88
| 1994
| 11 || 6 || 5 || 3-е
|- align="center" bgcolor=#CFAA88
| 1995
| 12 || 7 || 5 || 3-е
|- align="center"
| 1996
| 9 || 3 || 6 || 9-е
|- align="center" bgcolor=silver
| 1997
| 11 || 7 || 4 || 2-е 
|- align="center"
| 1998
| 9 || 2 || 7 || 10-е
|- align="center"
| 1999
| 9 || 4 || 5 || 7-е
|- align="center"
| 2000
| colspan="4" | не участвовали 
|- align="center"
| 2001
| 9 || 4 || 5 || 6-е
|- align="center"
| 2002
| colspan="4" | не участвовали 
|- align="center"
| 2003
| 9 || 1 || 8 || 9-е
|- align="center"
| 2004
| 11 || 7 || 4 || 2-е
|- align="center" bgcolor=#CFAA88
| 2005
| 13 || 8 || 5 || 3-е
|- align="center"
| 2006
| 11 || 4 || 7 || 10-е
|- align="center"
| 2007
|16 || 10 || 6 || 2-е
|- align="center"
| 2008
| 11 || 5 || 6 || 8-е
|- align="center"
| 2009
| 11 || 7 || 4 || 6-е
|- align="center"
| 2010
| 11 || 5 || 6 || 7-е
|- align="center"
| 2011
| 11 || 6 || 5 || 6-е
|- align="center"
| 2012
| 11 || 2 || 9 || 11-е
|- align="center"
| 2013
| colspan="4" | не участвовали
|- align="center"
| 2014
|  11 || 5 || 6 || 8-е
|- align="center"
| 2015
| colspan="4" | не участвовали 
|- align="center"
| 2016
|  11 || 1 ||10 || 12-е
|- align="center"
| 
|  11 || 3 || 8 || 10-е
|- align="center"
| 
|  12 || 1 ||11 || 13-е
|- align="center"
| 
|  12 || 4 || 8 || 8-е
|- align="center"
| 2020 ||colspan=4|чемпионат был отменён из-за пандемии COVID-19
|- align="center"
| 
|  13 || 4 || 9 || 10-е
|- align="center"
| 
|  12 || 6 || 6 || 7-е
|- align="center"
|  Всего || ' || ' || '''' ||
|}До 1966 в чемпионатах мира сборная Германии участия не принимала.''

Чемпионаты Европы

Примечания

Ссылки 
 Германия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Германии

См. также 
 Женская сборная Германии по кёрлингу
 Смешанная сборная Германии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Германии по кёрлингу
 Сборная Германии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Германии по кёрлингу на колясках

Германия
Кёрлинг в Германии
Кёрлинг